Вислый — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.

Входит в состав Большемечетновского сельского поселения.

История 
По преданиям казаков, название Вислый пошло от слова виселица, так как в XVII—XVIII веках в этом хуторе жили можно сказать не очень честные казаки. В Ростовском краеведческом музее имеется петиция атамана станицы Константиновской (ныне город Константиновск) атаману Платову, в которой сказано «в этом хуторе живёт, через двор вор, а крайние дворы все воры». Как гласит предание, что атаман Платов дал указ атаману станицы Константиновской, чтобы тот навел порядок в этом хуторе. Наказание было жестоко, всех подозреваемых воров, арестовали и они были повешены на виселицах вокруг хутора, чтобы другим не повадно было. Отсюда и пошло название хутора — Вислый. Также вокруг хутора есть другие хутора с интересным названием например: Мечетной, Дурной (ныне Жуков), Ведерники.

География 
Находится на трассе «Ростов—Волгодонск».

Улицы

Население

Известные люди 
В хуторе Вислый 8 июля 1948 года родился Петр Леонтьевич Филимонов — главный врач МЛПУЗ «Городская больница № 8» города Ростова-на-Дону.

Экономика 
Основное занятие хуторян и их доход это земледелие. В среднем 1 двор в сезон выращивает 4000 корней капусты, 3000 корней помидор. Остальные выращиваемые овощи, такие как сладкий перец, баклажан, картофель, огурцы. Ранее в хуторе Вислый располагался большой оптовый овощной рынок, ныне он перенесён в хутор Мечетной. Также хутор был богат садами, виноградниками, овощными плантациями.

Инфраструктура 
На территории хутора работают: участковая больница, школа, аптека, магазины, оптовый овощной рынок.

Примечания

Ссылки 
 
 Большемечетновское сельское поселение (Вислый)

Населённые пункты Семикаракорского района